Frans van Mieris (I) (1635-1681), een Noord-Nederlands schilder
 Frans van Mieris (II) (1689-1763), idem, kleinzoon van voorgaande